Pomy ist der Name zweier Gemeinden:
 Pomy VD im Bezirk Yverdon, Kanton Waadt, Schweiz
 Pomy (Aude) im Département Aude, Frankreich

Siehe auch:
Pomi